

Personen
Een aantal personen, waaronder:
 Marinus van Tyrus (70-130), Fenicisch geograaf en wiskundige
 Marinus (heilige) (gestorven 366), nationale heilige van San Marino
 Marinus van Neapolis (450–500), neoplatonisch filosoof
 Paus Marinus I (gestorven 884)
 Paus Marinus II (gestorven 946)
 Marinus van Reymerswale (1490-1546), Nederlands kunstschilder
 Ferdinand Marinus (1808-1890), Belgisch kunstschilder
 Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972), Nederlands architect
 Marinus Vertregt (1897-1973), Nederlands astronoom
 Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), Nederlands politicus
 Marinus Valentijn (1900-1991), Nederlands professioneel wegwielrenner
 Marinus Anton Donk (1908-1972), Nederlands mycoloog
 Marinus van der Lubbe (1909-1934), een Nederlandse communist die door de meeste historici wordt aangezien als brandstichter van het Rijksdaggebouw
 Marinus Boeseman (1916-2006), Nederlands ichtyoloog
 Rinus Michels (1928-2005), Nederlands professioneel voetballer en trainer
 Rini Wagtmans (geboren 1946), Nederlands professioneel wielrenner
 Marinus Dijkhuizen (geboren 1972), Nederlands professioneel voetballer

Soorten
Een aantal soorten, waaronder:
 Zeeprik (Petromyzon marinus)
 Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

Andere betekenissen
 Marinus (krater), een krater op de Maan